Sarah Hansen, surnom de l'actrice australienne Sarah de Possesse.
 Sarah Hansen, nom de naissance de l'actrice canadienne Sarah Booth.